Nicobar peut désigner :

Toponyme 

 les îles Nicobar, des îles indiennes dans le golfe du Bengale ;
 les îles Andaman-et-Nicobar, un territoire de l'Inde.

Zoologie 
 le Nicobar à camail, une espèce d'oiseaux ;
 le Nicobar ponctué, une espèce d'oiseaux.